Гурки:
 Гурки — род великопольской шляхты; см. тж. Гурка.
 Гурки —  то же самое что Гуркхи.
 Гурки — деревня в Городокском районе Витебской области.